Sator steht für:
 Sator (Dickerson, 1919), Synonym für die Gattung Sceloporus (Stachelleguane)
 Sator (Band), schwedische Rockband

Sator ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Sator (* 1968), deutscher Ruderer
 Kaddour Sator (1911–1997), algerisch-französischer Jurist, Mitglied der konstituierenden Versammlung von 1946
 Klaus Sator (* 1956), deutscher Gymnasiallehrer, Historiker, Autor und Informationsmanager
 Ted Sator (* 1949), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer

Šator steht für:
 Šator, Gebirgsstock im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina mit der höchsten Erhebung Veliki Šator

Siehe auch:
 Sator-Quadrat
 Palau-sator
 Sartor